Niccolò Aretino (1370-1451), sculpteur et architecte italien ;
 Paolo Aretino (1508-1584), compositeur italien ;
 Pietro Aretino (1492-1556), écrivain italien ;
 Spinello Aretino (~1350-1410), peintre italien.